Carolina Soares é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
Músicas de capoeira - vol. I
Músicas de capoeira - vol. II

Cantores do estado de São Paulo